Салман аль-Фарадж (; ) — саудовский футболист, полузащитник клуба «Аль-Хиляль» и сборной Саудовской Аравии.

Клубная карьера 
Салман аль-Фарадж — воспитанник саудовского клуба «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. 20 декабря 2008 года он дебютировал в саудовской Про-лиге, выйдя на замену в конце домашнего матча против «Наджрана». 16 марта 2012 года Салман аль-Фарадж забил свой первый гол в рамках лиги, отметившись в домашней игре с «Аль-Ансаром».

Карьера в сборной 
14 октября 2012 года Салман аль-Фарадж дебютировал в составе сборной Саудовской Аравии в домашней товарищеской игре против команды Республики Конго, выйдя на замену в середине второго тайма. 3 сентября 2015 года он забил свой первый гол за неё, отметившись в домашней игре с Восточным Тимором, проходившей в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Салман аль-Фарадж сыграл во всех трёх матчах Саудовской Аравии неудачного для его команды Кубка Азии 2015 в Австралии.

Достижения 
«Аль-Хиляль»
 Чемпион Саудовской Аравии (3): 2009/10, 2010/11, 2016/17
 Обладатель Кубка короля Саудовской Аравии: 2015, 2017
 Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии (4): 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Саудовской Аравии: 2015

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого: 39 матчей / 2 гола; ksa-team.com.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ksa-team.com
 Профиль на slstat.com

Футболисты Саудовской Аравии
Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд